Die Regions Morgan Keegan Championships 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Februar 2011 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Buenos Aires der Copa Claro gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Regions Morgan Keegan Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Sam Querrey war der Titelverteidiger im Einzel, er schied jedoch in diesem Jahr im Viertelfinale aus. Im Finale setzte sich der topgesetzte Andy Roddick in einem knappen Dreisatzmatch gegen Milos Raonic durch. Es war sein dritter Triumph in Memphis (nach 2002 und 2009) und sein 30. Karrieretitel insgesamt. Sam Querrey trat auch im Doppel zusammen mit John Isner als Titelverteidiger an, sie schieden jedoch schon in der zweiten Runde aus. Auch hier gewannen mit Max Mirny und Daniel Nestor die an Position 1 gesetzten Spieler, welche im Finale gegen Eric Butorac und Jean-Julien Rojer gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel, Nestor hatte das Turnier in Memphis jedoch bereits 1996 und 2003 mit anderen Partnern gewonnen.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.100.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.226.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 13. Februar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)